У́лица Кропо́ткина — название улиц в различных населённых пунктах бывшего СССР.

Белоруссия 
 Улица Кропоткина — улица в Гомеле.
 Улица Кропоткина — улица в Минске.

Россия 
 Улица Кропоткина — улица в Ангарске.
 Улица Кропоткина — улица в Армавире.
 Улица Кропоткина — улица в Астрахани.
 Улица Кропоткина — улица в Вичуге.
 Улица Кропоткина — улица в Волгограде.
 Улица Кропоткина — улица в Воронеже.
 Улица Кропоткина — улица в Евпатории.
 Улица Кропоткина — улица в Иркутске.
 Улица Кропоткина — улица в Калининграде.
 Улица Кропоткина — улица в Калуге.
 Улица Кропоткина — улица в Краснодаре.
 Улица Кропоткина — улица в Магнитогорске.
 Улица Кропоткина — улица в Междуреченске.
 Улица Кропоткина — улица в Мытищах.
 В Новосибирске:
 Улица Кропоткина
 Малая улица Кропоткина
 Улица Кропоткина — улица в Новошахтинске.
 Улица Кропоткина — улица в Омске.
 Улица Кропоткина — улица в Павловском Посаде.
 Улица Кропоткина — прежнее название Никольской улицы в Плёсе.
 Улица Кропоткина — улица в Ростове-на-Дону.
 Улица Кропоткина — улица в Санкт-Петербурге.
 Улица Кропоткина — улица в Твери.
 Улица Кропоткина — улица в Туле.
 Улица Кропоткина — улица в Уфе.
 Улица Кропоткина — улица в Челябинске.
 Улица Кропоткина — улица в Шахтах.                                                                                                                                                                                       
Улица Кропоткина — улица в Якутске.

Украина 
 Улица Кропоткина — улица в Днепре.
 Улица Кропоткина — улица в Донецке.
 Улица Кропоткина — улица в Жёлтых Водах.
 Улица Кропоткина — улица в Красном Луче.
 Улица Кропоткина — улица в Кропивницком.

См. также 

 Кропоткинская улица
 Переулок Кропоткина
 Проезд Кропоткина